Otto von Friesen syftar på flera personer.

 Otto von Friesen (1870-1942), se vidare Otto von Friesen (filolog).
 Otto von Friesen (1945 - ), författare i Råå i Skåne, se vidare Otto von Friesen (författare).